Kirtland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kirtland (New Mexico)
Kirtland (Ohio)